Valji ima više značenja:
 Valji (Fermo)
 Valji (Terni)